Guy Benarroche (1954-), homme politique français ;
 Lola Benarroche (1991-), judokate française.